McDevitt ist der Familienname folgender Personen:

 Chas McDevitt (* 1934), britischer Skiffle-Musiker
 Danny McDevitt (1932–2010), US-amerikanischer Baseballspieler
 Gerald Vincent McDevitt (1917–1980), Weihbischof in Philadelphia
 Hugh McDevitt (1930–2022), US-amerikanischer Immunologe
 Jack McDevitt (* 1935), US-amerikanischer Science-Fiction-Autor
 Joseph B. McDevitt, US-amerikanischer Marineoffizier
 Ruth McDevitt (1895–1976), US-amerikanische Schauspielerin